Adelaide Pandiani Maraini – scultrice svizzero-italiana
Enrico Pandiani – scrittore italiano
Giovanni Pandiani – scultore milanese
Pietro Pandiani –  partigiano e militare italiano
Walter Pandiani – calciatore uruguaiano